Тольский — русская фамилия. Известные носители:

 Тольский, Андрей Петрович (1874—1942) — русский учёный-лесовод, теоретик и пионер лесоразведения.
 Тольский, Николай Алексеевич (1832—1891) — педиатр, заслуженный профессор Московского университета.